Nonna, grado di parentela corrispondente alla madre di uno dei genitori, può significare anche:

Animali 
 Nonna – altro nome dell'airone cenerino, per via del colore delle piume del capo
 Nonna col ciuffo – altro nome della nitticora
 Nonna rossa – altro nome dell'airone rosso

Astronomia 
 4022 Nonna – asteroide della fascia principale

Film 
 Nonna Felicita – film italiano in bianco e nero del 1938

Personaggi immaginari 
 Nonna o Nonna Granny – personaggio dei cartoni animati "Titti" e "gatto Silvestro"
 Nonna – personaggio creato da Charles Addams, parte della famiglia Addams

Persone 
 Nonna di Nazianzo – santa cristiana
Santa Non o Nonna - madre di David del Galles
 John Nonna – schermidore statunitense

Pagine correlate 
 Santa Nonna